Jõe (Saaremaa), een plaats in de Estlandse gemeente Saaremaa, provincie Saaremaa
 Jõe, de oude naam van de Estlandse plaats Kaarma-Jõe